Венанго има више значења:
 Округ Венанго (Пенсилванија)
 Венанго (Небраска)
 Венанго (Пенсилванија)